Sulaiman Abdullah Khamis Al-Buraiki, gyakran egyszerűen csak Sulaiman Al-Buraiki (; Saham, 1986. július 3. –) ománi labdarúgó, az Al-Nahda kapusa.

Jegyzetek

További információk 

Sulaiman Al-Buraiki - KOOORA.com
Sulaiman Al-Buraiki - 2015-ös Ázsia-kupa

1986-ban született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek